Jacques Baudrier – velista francese
 Louis-Lucien Baudrier – velista francese
 Yves Baudrier – compositore francese